Wladislaus II (Hongaars: Ulászló; Tsjechisch, Slowaaks en Kroatisch: Vladislav; Pools: Władysław; Krakau, 1 maart 1456 — Boeda, 13 maart 1516) was van 1471 tot 1516 koning van Bohemen en van 1490 tot 1516 koning van Hongarije en Kroatië.

Hij was de oudste zoon van Casimir IV van Polen en Elisabeth van Habsburg, zus van Ladislaus Posthumus.

Hij was een van de Hongaarse koningen die weerstand boden tegen de Turken. Deze laatsten waren sinds de val van Constantinopel in 1453 aan het oprukken naar het Westen. Twee jaar voor Wladislaus' dood brak er in Hongarije een felle boerenopstand uit, die door de Hongaarse adel bloedig werd onderdrukt. Het interne weerstandsvermogen van het koninkrijk werd hierdoor ernstig verzwakt. De fatale gevolgen daarvan zouden twaalf jaar later blijken.

Wladislaus was getrouwd met:
 Barbara van Brandenburg (1464-1515), huwelijk geannuleerd in 1500,
 Beatrix van Napels (1457-1508), huwelijk geannuleerd in 1500,
 Anna van Foix-Candale (1484-1506), huwelijk 1502, die hem volgende kinderen schonk:
 Anna van Bohemen (1503-1547), gehuwd met Ferdinand I
 Lodewijk (1506-1526), gehuwd met Maria van Oostenrijk

Wladislaus' zoon Lodewijk II, die regeerde van 1516 tot 1526, sneuvelde in de Slag bij Mohács waarna de Turkse sultan het grootste deel van Hongarije kon inpalmen. Hierdoor kwam er ook een einde aan de Hongaarse bloeiperiode.

Voorouders 

Koning van Bohemen
Keurvorst van Bohemen
Koning van Hongarije
Markgraaf van Moravië
Huis Jagiello
Persoon in de 15e eeuw
Hongarije, W